Велошоссейный кубок Нидерландов (официальное название: ) — сезонный турнир из самостоятельных шоссейных нидерландских велогонок, проводящийся с 2018 года.

История 
Соревнование было создано в 2018 году.

В его календарь вошли нидерландские однодневные гонки, одновременно входящие в календарь UCI Europe Tour и имеющие категорию 1.2. Это позволяет выступать на всех гонках только проконтинентальным и континентальным командам. Помимо этого, на каждую гонку её организатор выдаёт минимум три уайлд-карды местным региональным командам. Если лидером индивидуального зачёта Кубка становится гонщик из региональной команды, то эта команда автоматически получает приглашение на следующую гонку Кубка. А сам лидирующий гонщик обязан стартовать в следующей гонке.

По итогам сезона разыгрывается три классификации — индивидуальная, молодёжная (до ?? лет) и командная. Победитель каждой о

Текущий лидер индивидуального зачёта получает зелёную майку.

Гонки 
В разные годы в календарь Кубка входили следующие гонки: 

 Дорпеномлоп Рюкфен
 Мемориал Арно Валларда
 Мидден Брабант-Порт Омлоп
 Тур Оверейссела
 Тур Северной Голландии
 Тур Средних Нидерландов

Регламент

Индивидуальная классификация 
Гонщики получают очки за итоговые места по итогам гонки. Если два и больше гонщиками имеют равные очки, то выше будет классифицироваться спортсмен занявший более высокое место на последней гонке. Итоговая классификация по убыванию набранных очков в течение сезона.

Молодёжная классификация 

В данном зачёте участвуют гонщики до ?? лет. Подсчёт очков повторяет индивидуальную классификацию. Итоговая классификация по убыванию набранных очков в течение сезона.

Командная классификация 

По итогам каждой гонки суммируются времена трёх лучших гонщиков каждой команды. Итоговое ранжирование команд происходит по возрастанию суммы времён. Если два и больше команд имеют равные времена, то выше будет классифицироваться команда, чей гонщик занял более высокое место. Если на гонке более 15 команд финишируют менее чем с тремя гонщиками, то они тоже получают очки.  Итоговая классификация по убыванию набранных очков в течение сезона.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Велогонки в Нидерландах
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2018 года